La Población bezeichnet:

 La Población (Córdoba), Ort in Argentinien
 La Población (Kantabrien), Gemeinde in Spanien
 La Población (Album), Album des chilenischen Sängers Víctor Jara